Molnár Éva
 Molnár Éva (1927–2019) művészettörténész
 Molnár Éva (1947) evezős, edző
 Vavyan Fable (1956) író
 Molnár Éva (1956) zenei szerkesztő
 Molnár Éva (1958) evezős, edző
 Molnár Éva koreográfus, táncos, az Atlantis Színház egyik alapítója
hasonló nevűek
 Füsti Molnár Éva (1953) Jászai Mari-díjas színésznő, pedagógus, rendező
 Molnár Éva Julianna (1947) újságíró, szerkesztő